Niemcy:
 Diez – miasto w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Diez – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Carlos Martínez Díez – hiszpański piłkarz
 Heinrich Friedrich von Diez – pruski dyplomata
 Józef Ryszard Diez – błogosławiony
 Katharina Diez – niemiecka poetka
 Manola Diez – meksykańska aktorka
 Rosa Díez – hiszpańska polityk

Inne:
 Diez – hrabstwo

Zobacz też:
 Estadio Nemesio Díez